Лі (округ, Алабама)
Лі (округ, Арканзас)
Лі (округ, Флорида)
Лі (округ, Джорджія)
Лі (округ, Іллінойс)
Лі (округ, Айова)
Лі (округ, Кентуккі)
Лі (округ, Міссісіпі)
Лі (округ, Північна Кароліна)
Лі (округ, Південна Кароліна)
Лі (округ, Техас)
Лі (округ, Вірджинія)

Див. також 
Лі